Лев Сыркин:
 Сыркин, Лев Абрамович (1894—1951) — учёный-гигиенист, специалист в области антропометрии.
 Сыркин, Лев Зиновьевич (1929—2012) — советский художник-монументалист.